28-я дивизия - наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные, стрелковые, моторизованные, мотострелковые, механизированные дивизии
 28-я пехотная дивизия (Болгария)
 28-я пехотная дивизия (вермахт)
 28-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Валлония» (1-я валлонская)
 28-я пехотная дивизия (США)
 28-я славонская дивизия Народно-освободительной армии Югославии
 28-я пехотная дивизия (Российская империя) 1817 - 1820 гг.
 28-я пехотная дивизия (Российская империя) 1863 - 1918 гг.
 28-я стрелковая дивизия (формирования 1918 г.)
 28-я горнострелковая дивизия
 28-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 28-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 28-я гвардейская стрелковая Харьковская Краснознамённая дивизия (СССР)
 28-я гвардейская механизированная дивизия (СССР)

Кавалерийские дивизии
 28-я кавалерийская дивизия (формирования 1935 г.) (СССР)
 28-я кавалерийская дивизия (формирования 1941 г.) (СССР)

Танковые дивизии
 28-я танковая дивизия (СССР)

Артиллерийские дивизии
 28-я артиллерийская дивизия прорыва (СССР)
 28-я зенитная артиллерийская Волковысская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия (СССР)
 28-я гвардейская ракетная Краснознамённая дивизия (СССР, Российская Федерация)

Дивизии ПВО
 28-я дивизия ПВО

См. также 
 28-я авиационная дивизия (значения)